Die Liste der ungarischen Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über alle Spieler, die seit dem ersten offiziellen Länderspiel des Verbandes im Jahr 1902 zumindest ein Spiel für die ungarische Fußballnationalmannschaft absolviert haben.

Es werden für jeden Spieler die Anzahl der Spiele und Tore für die Nationalmannschaft sowie jene Vereine, für die der jeweilige Spieler zur Zeit der Einberufung tätig war, angeführt. Sofern Spielernamen magyarisiert wurden, wurde jeweils jene Fassung verwendet, die sich in der einschlägigen Literatur findet und die Alternativversion in Klammern gesetzt. Da viele ungarische Vereine im Laufe der Jahre ihren Namen mehrfach geändert haben, wurde jeweils jene Vereinsbezeichnung gewählt, die die bis heute geläufigste ist, auch wenn der Verein zur Zeit der jeweiligen Länderspieleinsätze einen anderen Namen hatte (also zum Beispiel MTK statt Hungária, Vörös Lobogó, Budapesti Bástya etc.).

Zusätzlich ist es möglich, alle Spieler nach der Anzahl ihrer Einsätze bzw. Tore, nach Vereinszugehörigkeit (des ersten Vereins) sowie chronologisch zu sortieren. Aktive Nationalspieler des Jahres 2011 sind grau unterlegt. In der nachfolgenden Liste sind alle Länderspiele inklusive der Begegnung mit Aserbaidschan am 9. Februar 2011 berücksichtigt.

Spielerliste 

!
Ungarn